Il Rio Rimicchiese è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a Malmantile, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Pesa, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Montelupo Fiorentino segnando il confine tra questo comune e il comune di Lastra a Signa.

Il bacino del Rio Rimicchiese 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Montelupo Fiorentino
 Lastra a Signa

Fiumi della città metropolitana di Firenze
Rimicchiese
Rimicchiese
Affluenti della Pesa